Il singolare maschile dell'AEGON International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Michaël Llodra è il detentore del titolo, tuttavia ha scelto di non partecipare a questa edizione.

Andreas Seppi ha sconfitto in finale Janko Tipsarević grazie al ritiro dell'avversario sul punteggio di 7–6(5), 3–6, 5–3

Teste di serie

  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
  Janko Tipsarević  (finale)
  Guillermo García López (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Kevin Anderson (secondo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (ritirato)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2011
ATP World Tour 2011